

Film en televisie 
 24 Hours (film uit 1931), een Amerikaanse dramafilm uit 1931, geregisseerd door Marion Gering
 24 Hours (film uit 2000), een Russische film uit 2000 (originele titel 24 chasa)
 24 Hours (film uit 2002), een Kroatische film uit 2002 (originele titel 24 sata)
 24 Hrs (film uit 2010), een Maleisische actiethriller uit 2010
 24 Hours (film uit 2015), een Amerikaanse actiethriller uit 2015 (ook bekend onder de titel SWAT: Unit 887), geregisseerd door Timothy Woodward Jr.
 24 Hours (televisieserie), een documentaireserie van de BBC uit de periode 1965–1972
 "24 Hours" (ER), de pilotaflevering uit 1994 van de Amerikaanse medische dramaserie ER

Muziek 
 Twenty Four Hours (band), een Italiaanse progressieverockband
 24 Hours (10cc), een single uit 1983 van de Britse rockband 10cc
 24 Hours (Georgia), een single uit 2020 van de Britse zangeres Georgia
 24 Hours (Tom Jones), een album uit 2008 van de Welshe popzanger Tom Jones
 24 Hrs (Olly Murs), een album uit 2016 van de Engelse singer-songwriter Olly Murs
 24 Hours (Richie Kotzen), een album uit 2011 van de Amerikaanse rockgitarist en zanger Richie Kotzen

Overige 
 24 Hours (krant), een gratis dagelijkse krant gepubliceerd in Canada
 24 Hours (roman), een roman uit 2000 van de Amerikaanse thrillerschrijver Greg Iles
 Twenty Four Hours (kunstwerk), een abstract kunstwerk uit 1960 van de Engelse beeldhouwer Anthony Caro